Norveška bendijska reprezentacija predstavlja državu Norvešku u športu bendiju.

Norveška, Finska i Švedska igrale su bendi na Zimskim olimpijskim igrama u Oslu 1952. godine. Nakon toga ih je Sovjetski Savez pozvao na četiri nacionalna turnira u bendiju 1954. godine. To je bio prvi put da su sovjetski igrači bendija igrali s nekim drugim nacionalnim timom. Četiri zemlje su koristile ponešto različita pravila prije ovog turnira, ali su pravila poslije prilagođena.

Sudionik je bendijskih SP-a od početka, a najveći uspjeh im je osvajanje srebrnog odličja na SP-u 1965. i brončanog odličja na SP-u 1993. godine.

Poveznice 

Norveška ženska bendijska reprezentacija

Bendijske reprezentacije
Bendi